Nieden bezeichnet

 Nieden, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Nieden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Nida (Ruciane-Nida), Stadtteil von Ruciane-Nida, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Nieden ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Nieden (1812–1883), deutscher Geistlicher, Generalsuperintendent der Rheinprovinz 
 Fritz Nieden (1883–1942), deutscher Zoologe
 Marcel Nieden (* 1965), evangelischer Theologe und Historiker 

Siehe auch:
 zur Nieden